Lista över världsarv i Amerika är uppdelad i:

Lista över världsarv i Nordamerika
Lista över världsarv i Sydamerika

de:Liste des UNESCO-Welterbes (Amerika)
en:List of World Heritage Sites in the Americas
fr:Liste du patrimoine mondial en Amérique
sr:Списак места Светске баштине у Америци